Кон — варіант назви водоспаду Кхон.
 Кон (фр. Caulnes) — муніципалітет у Франції, в департаменті Кот-д'Армор.
 Кін — виділене місце в грі.
 Плюшевий лев Кон (яп. コン Kon?) — Персонаж манги і аніме-серіалу «Бліч».

 Кон — старовинне єврейське прізвище. Походить від імені єврейського давньоісторичного коліна когенів. Інші варіанти: Коен, Коган, Каган, (Cohn, Cohen, Kagan, Kogn)

Відомі представники 
 Абрахам Кон (пом. 1848) — діяч реформістського юдаїзму, рабин м. Лемберг (Львів).
 Альберт Кон (1827—1905) — німецький видавець.
 Бела Кон (псевдонім Бела Кун; 1886—1938/9) — угорський комуністичний політичний діяч і журналіст, у 1919 році проголосив Угорську радянську республіку.
 Вальтер Кон (1923 р. н.) — фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії з хімії (1998 р.)
 Густав Кон (1840—1918) — німецький економіст.
 Кон Ігор Семенович (1928 р.н.) — радянський та російський науковець, філософ, соціолог, сексолог, академік Російської Академії освіти, автор багатьох видань междісциплінарної тематики.
 Кон Сергій Володимирович (1986 р. н.) — балетмейстер Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, лауреат Премії ім. А. Ф. Шекери.
 Марко Кон — співак із Сербії.
 Фердинанд Юліус Кон (1828—1898) — німецький ботанік та бактеріолог.
 Пол Моріц Кон (1924 р. н.) — англійський математик.
 Еріх Кон (1884—1918) — німецький шахіст.
 Вільгельм Кон (1859—1913) — німецький шахіст.
 Данієль Кон-Бендіт — німецький і французький політик.
 Бернард Кон — американський антрополог.
 Кон Лян (1886) — китайський борець греко-римського стилю.

Див. також 
 Кон (корейське прізвище)
 Коен
 Коган

Єврейські прізвища